Takashima bezeichnet folgende geografischen Objekte in Japan:
 eine ehemalige Stadt im Landkreis Kitamatsuura der Präfektur Nagasaki: Takashima (Kitamatsuura) (eingemeindet nach Matsuura)
 eine ehemalige Stadt im Landkreis Nishisonogi der Präfektur Nagasaki: Takashima (Nishisonogi) (eingemeindet nach Nagasaki)
 eine Insel, auf der sich Takashima, Nishisonogi befindet: Takashima (Insel, Nagasaki)
 eine Insel in der Präfektur Saga: Takashima (Saga)
 eine Insel in der Präfektur Wakayama, besser bekannt als Engetsu-Insel
 eine Insel in der Präfektur Tokushima: Takashima (Tokushima)
 eine Insel in der Präfektur Okayama: Takashima (Okayama)
 eine Stadt in der Präfektur Shiga: Takashima (Shiga)
 einen Landkreis in der Präfektur Shiga: Takashima-gun (Shiga)
 ein Lehen in der Provinz Ōmi: Takashima (Ōmi), 
 einen Alternativnamen für ein Lehen in der Provinz Shinano: Suwa (Han)

Takashima ist der Familienname folgender Personen:
 Hokkai Takashima (1850–1931), japanischer Maler, Ingenieur und Botaniker
 Minako Takashima, japanische Fußballspielerin
 Norio Takashima (* 1951), japanischer Tischtennisspieler
 Saki Takashima (* 2002), japanische Sprinterin
 Takashima Shūhan (1798–1866), japanischer Geschütz-Experte
 Tadao Takashima (1930–2019), japanischer Schauspieler
 Takashima Tomonosuke (1844–1916), Generalleutnant und Heeresminister
 Takashima Zen’ya (1904–1990), japanischer Unternehmer